Gespickter Hase bezeichnet
 das spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Folterinstrument Gespickter Hase

Gespickter Hase bzw. Gespickter Hasenrücken bezeichnet auch:
 einen zum Braten vorbereiteten Hasen bzw. Hasenrücken (oder Kaninchen bzw. Kaninchenrücken), der mit Speckstreifen gespickt wurde
 einen derart zubereiteten, fertig gegarten Hasenbraten bzw. Hasenrückenbraten (oder Kaninchenbraten bzw. Kaninchenrückenbraten)

Gespickter Hase bezeichnet außerdem:
 einen vor allem in Süddeutschland bekannten, mit Mandelsplittern gespickten Kuchen, der jedoch überwiegend als „Gespickter Igel“ bezeichnet wird